Als Faserbanane oder Textilbanane werden verschiedene Pflanzenarten aus der Familie der Bananengewächse (Musaceae) benannt, die als Faserpflanzen genutzt werden:

 die Abacá (Musa textilis Née) von den Philippinen und Borneo
 die Japanische Faserbanane (Musa basjoo Siebold et Zucc.) aus Japan
 die Abessinische Banane oder Ensete (Ensete ventricosum Cheesem.) aus Teilen Afrikas.